Пила́, также  — термин, означающий:
  — в архитектуре Шри-Ланки это разновидность веранды, которая использовалась для сидения, отдыха или работы, характерна для сингальских фермерских домов.
  — род крупных пресноводных улиток с жаберной крышкой, африканских и азиатских яблочных улиток, водных брюхоногих моллюсков семейства Ampullariidae.
  — инопланетная раса в  «Вознесение Вселенной».

Инструмент 
 Пила — инструмент с зубьями для резки чего-либо.
 Хирургическая пила — медицинский инструмент для распиливания костной и мягких тканей.
 Пила Джильи — хирургическая проволочная пила.
 Пила по дереву (ножовка) — столярно-слесарный инструмент, разновидность ручной пилы для распиливания древесины.
 Музыкальная пила — музыкальный инструмент.

Носители фамилии 
 Пила, Хорхе Луис (род. 1972) — кубинский и мексиканский актёр.

Топоним 
Америка
 Пила (муниципалитет) — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.
  — административный центр муниципалитета Пила, городок в провинции Буэнос-Айрес, Аргентина.

Азия
 Пила (Филиппины) — барангай в Сан-Паскуале, провинция Батангас, Филиппины.
  — муниципалитет 3-го класса в провинции Лагуна, Филиппины.

Европа
  — деревня в Хорватии.
  — деревня и муниципалитет в Карловы Варах, Чешская Республика.
  — горнолыжный курорт в регионе долины Аоста на севере Италии.
 Пила (провинция Верчелли) — коммуна в Италии.
  — деревня в Польше, расположенная в Куявско-Поморском воеводстве, в Тухольском уезде, в муниципалитете Гостыцын, на реке Брда.
  — сельское солецтво в Польше, расположенное в Свентокшишской губернии, в уезде Женджеув, в коммуне Сендзишув.
  — деревня в административном районе Гмина Коньске, в пределах Конского уезда, Свентокшиское воеводство, на юге центральной части Польши.
  — деревня Руда Ружанецка, расположенная в Польше, в Подкарпатском воеводстве, в Любачевском повяте, в муниципалитете Нароль.
  — деревня в административном округе Гмина Сонние, в пределах Острувского воеводства, Великопольское воеводство, в западно-центральной Польше.
  — деревня в административном районе Гмина Чоч, в Плешевском уезде, Великопольское воеводство, в западно-центральной Польше.
  — поселение в административном районе Гмина Вронки, в пределах Шамотулского уезда, Великопольское воеводство, в западно-центральной Польше.
  — поселение в административном округе Гмина Моржещин, в пределах округа Тчев, Поморское воеводство, на севере Польши.
 Пила (город) — город в Польше.
 Пила (Кипр) — деревня на Кипре, округ Ларнака.
  — деревня в районе Пезинок, Словакия.
  — деревня в районе Лученец, Словакия.
  — деревня в районе Жарновица, Словакия.

Страны СНГ
 Пила (река) — река в Мурманской области России.
 Пила (село) — село в Стрыйском районе Львовской области Украины.

Фильмы 
 «Пила» — серия фильмов ужасов:
 Пила — короткометражный триллер 2003 года.
 Пила: Игра на выживание — триллер 2004 года.
 Пила 2 — триллер 2005 года.
 Пила 3 — триллер 2006 года.
 Пила 4 — триллер 2007 года.
 Пила 5 — триллер 2008 года.
 Пила 6 — триллер 2009 года.
 Пила 3D («Пила 7: Ловушки оживают») — триллер 2010 года.
 Пила 8 — триллер 2017 года.
 Пила: Спираль — триллер 2021 года.

См. также 

 Пила-Канале — коммуна во Франции, регион Корсика.
  — множественное число пилум, тяжёлый дротик, используемый в древнем Риме.
 Пилка (значения)

Примечания